Luigi Bühler (* 3. September 1921 in Winterthur; † 20. September 2004) war ein Schweizer Komponist im Schach.

Schachkomposition 

Bühler komponierte vorwiegend Mehrzüger. 1969 wurde in der Schweizer Schachzeitung gar ein 30-Züger von ihm veröffentlicht. Beim 1. WCC-Turnier 1972–1975 belegte er den 11. Platz.

Lösung:

 1. Dd7! droht Se4 matt und Dd5 matt
 1. -    Txe5
 2. cxd3   -   droht d4 matt
 2. -    Sf5
 3. d4+   Sxd4 Block
 4. Dd5+! Txd5 Block
 5. Se4 matt

Die beiden mitten auf dem Brett zum Block über zwei Stufen herangeführten Figuren erinnern an das erstickte Matt.

Partieschach 
Etwa 1941 wurde Bühler Mitglied im Schachklub Genf. 1946 zog er nach Luzern um und spielte im dortigen Schachklub aktiv mit. Hier gewann er in einer Simultanpartie gegen Kortschnoi.

Leben 
Luigi wuchs in Winterthur und im Tessin auf. 1949 heiratete er seine Frau Jacqueline, aus der Ehe gingen ein Sohn (1951) und eine Tochter (1954) hervor. Nach seiner Pensionierung lebte er im Tessin. In den Jahren vor seinem Ableben machten ihm gesundheitliche Problem zu schaffen.

Schweizer
Schachkomponist
Geboren 1921
Gestorben 2004
Mann